Trettende etape af Tour de France 2011 var en 152,5 km lang bjergetape. Den blev kørt den 15. juli fra Pau til Lourdes.

 Etape: 13. etape
 Dato: 15. juli
 Længde: 152,5 km
 Gennemsnitshastighed: 40,2 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Bielle) 
Efter 82,5 km

1. bjergspurt (Côte de Cuqueron) 
3. kategori stigning på Côte de Cuqueron, efter 43,5 km (265 m; 1,5 km à 8,1 %)

2. bjergspurt (Côte de Belair) 
4. kategori på Côte de Belair, efter 65 km (428 m; 1,0 km à 8,4 %)

3. bjergspurt (Col d'Aubisque) 

"Udenfor kategori" stigning på Col d'Aubisque, efter 110 km (1.709 m; 16,4 km à 7,1 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 43  Lars Boom (RAB) udgik.
 74  Andreas Klöden (RSH) udgik.
 128  Gert Steegmans (QST) stillede ikke til start på etapen.
 196  Vladimir Isajtjev (KAT) udgik.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr     

 13

en:2011 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 13